een voornaam, zie Frits (voornaam)
 Frits (band), een samenwerkingsverband van Freek de Jonge en de Nits
 Frits (bedrijf), Nederlands bedrijf voor hypotheekadvies